Ханс Эрик Эдегор (; ) — норвежский футболист и футбольный тренер. Отец Мартина Эдегора.

Биография 
Профессиональную карьеру начал в 1994 года в составе клуба «Стрёмсгодсет». В его дебютном сезоне команда заняла последнее место в чемпионате и вылетела в первый дивизион, однако всего за сезон смогла вернуться в высшую лигу, где выступала на протяжении следующих четырёх лет. В 2000 году вновь вылетевший «Стрёмсгодсет» смог так же быстро вернуться в элиту, но в 2001 году отправился обратно в первый дивизион, где на этот раз задержался надолго. В 2004 году Эдегор перешёл в другой клуб первого дивизиона «Саннефьорд», а в 2005 году добился с клубом выхода в высшую лигу, где на следующий год отыграл 5 матчей и завершил профессиональную карьеру.

17 декабря 1998 года в Драммене у Ханса Эрика родился сын Мартин Эдегор, который в возрасте 15 лет 8 месяцев и 10 дней стал самым молодым игроком в истории сборной Норвегии.

После завершения игровой карьеры Ханс Эрик Эдегор начал работать в качестве тренера. В 2009 году он стал ассистентом в клубе «Мьёндален». В 2015 году вслед за сыном перешёл на работу в «Реал Мадрид», где стал тренером юношеской команды. В 2018 году он вернулся в Норвегию, где на протяжении года работал с юношеской командой «Мьёндалена». В 2019 году Эдегор возглавил молодёжную команду клуба «Стрёмсгодсет».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Саннефьорд»